Éric Dardel, (1899-1967), géographe français ;
 Frédéric Dardel, (1959- ), biologiste moléculaire français ;
 Fritz von Dardel (1817-1901), officier, peintre et caricaturiste suédois ;
 Georges Dardel, (1919-1982), homme politique français ;
 Guy Dardel, (1957- ), écrivain militant d'extrême gauche français ;
 Guy von Dardel, (1919-2009), physicien ;
 Jean Louis Joseph Dardel, (1920-1974-1995), évêque français ;
 Jean-Jacques de Dardel (1954-), haut fonctionnaire et diplomate suisse ;
 Nils von Dardel (1888-1943), peintre suédois ;
Otto de Dardel (1864-1927), journaliste et homme politique suisse ;
 René Dardel (1796-1871), architecte français ;
 Robert-Guillaume Dardel, (1749-1821), sculpteur-statuaire français ;

Homonymie de patronyme